Санкт-Пёльтен (нем.  Sankt Pölten, St Pölten) — топоним. Может означать:
 Санкт-Пёльтен — город в Австрии, административный центр (столица) и крупнейший город земли Нижняя Австрия.
 Санкт-Пёльтен — политический округ в Австрии, входит в федеральную землю Нижняя Австрия.
  — железнодорожная станция.

Другое
 «Санкт-Пёльтен» — австрийский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Санкт-Пёльтен» — австрийский женский футбольный клуб из одноимённого города.
  — австрийский баскетбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Епархия Санкт-Пёльтена